Roynette est un nom de famille attesté en France.

 Jacques Roynette (1936- ), homme politique et haut fonctionnaire français.
 Robert Roynette (1922- 2016) artiste peintre - décorateur

Références 
 .

Patronyme français